H38 ou H-38 peut faire référence à :
 Hotchkiss H38, un char léger français ;
 NHo Cruzeiro do Sul (H-38), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres